kem –  w geomorfologii forma rzeźby terenu, element rzeźby glacjalnej
 Kiem (Kiem) – miasto w Rosji, w Karelii
 Kiem (Kiem) – rzeka w Rosji, w Karelii
Kiem – rzeka w Rosji, w Kraju Krasnojarskim, dopływ Jeniseju.
 Kem (Kim Owens) – amerykański muzyk, kompozytor i producent